Siler caucasicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Spreng.. Siler caucasicum ingår i släktet Siler och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
caucasicum